Шарі́й — українське прізвище.

Відомі носії 
 Шарій Анатолій Анатолійович (1978) — проросійський пропагандист українського походження, колишній журналіст, відмічений в українофобії.
 Шарій Анатолій Іванович (1936) — український живописець, член Національної спілки художників України, Заслужений художник України.
 Шарій Валерій Петрович (1947) — радянський і білоруський важкоатлет, олімпійський чемпіон.
 Шарій Іван Григорович (1957) — радянський і український футболіст, тренер. Майстер спорту.
 Шарий Іван Ількович (1894—1930) — український політичний діяч. Учасник бою під Крутами, автор перших спогадів про цю подію.

Українські прізвища